Ein Hologramm für den König (Originaltitel A Hologram for the King) steht für:

 Ein Hologramm für den König (Roman), Roman von Dave Eggers (2012)
 Ein Hologramm für den König (Film), deutsch-amerikanischer Film von Tom Tykwer (2016)